2 cieki w Polsce:
 Chyżny – struga, dopływ Jasiołki
 Chyżny – struga, dopływ Orawy (Jeziora Orawskiego)

Zobacz też 
 Chyżne